Grand Prix Australii 1997 (oryg. Qantas Australian Grand Prix) – pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1997, która odbyła się 9 marca 1997 na torze Albert Park Circuit.

62. Grand Prix Australii, 13. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Australia
1997
1997 w Australii